Kopač je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 677 oseb.

Znani nosilci priimka 
 Andreja Kopač, dramaturginja / ples
 Anja Kopač (*1974), sociologinja in socialna političarka
 Anton Kopač (1875—?), stavbenik, trgovec, podjetnik
 Drejc Kopač (*1986), astronom
 Erik Kopač, strokovnjak za nacionalno varnost, diplomat
France (Franjo) Kopač (1885—1941), slikar
 Franc Kopač (*1953), pesnik
Igor Kopač, zdravnik stomatolog-protetik, prof. MF
 Ivan Kopač - Pauček (1916—1988), (partizanski) zdravnik fiziolog
 Jaka Kopač, jazz-glasbenik
Janez Kopač (1793—1872), pravnik, univ. profesor
 Janez Kopač (1948—2019), arhivist, zgodovinar
 Janez Kopač (*1949), strojnik, univ. profesor
 Janez Kopač (*1961), ekonomist in politik
 Jernej Kopač (1861—1946), industrialec, svečar
 Josip Kopač (1863—1949), politik, sindikalist
 Mojca Kopač (*1975), umetnostna drsalka
 Miro Kopač (1901—1961), igralec
 Peter Kopač (*1949), pianist in skladatelj
 Primož Kopač (*1970), smučarski skakalec
 Rajko Kopač (*1953), paraolimpijski športnik
 Robert Kopač (*1968), smučarski skakalec
 Vlasto Kopač (1913—2006), arhitekt, oblikovalec, ilustrator, restavrator, planinec 
 Zlata Kopač Medic / Zlata Vokač (1926—1995), pisateljica in literarna zgodovinarka

Glej tudi
 priimek Kopič (Igor Kopič, Pietro Coppo)
Kopač (stroj)

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki